Орден Честі:

Орден Честі — державна нагорода Грузії 
Орден «Честь» — державна нагорода Азербайджанської республіки 
Орден Слави та Честі — нагорода Російської Православної Церкви 
Орден Кавалерів Честі — нагорода Великої Британії
Орден «Честь та слава» (Абхазія) — нагорода невизнаної Абхазії